Auslese ist:
 Prädikat Auslese, einen Spitzen-Wein
 Auslesezüchtung, ein Verfahren zur Auswahl geeigneter Individuen zur Pflanzen- oder Tierzucht, siehe Zucht#Geschichte

Siehe auch:

 Auswahl
 Selektion